The Art of Self Defense steht für:

 The Art of Self Defense (Album), Album von High on Fire (2000)
 The Art of Self Defense (1941), Film von Jack Kinney (1941)
 The Art of Self-Defense (Film), Filmkomödie von Riley Stearns (2019)